Skåltjärn kan syfta på ett antal insjöar:

Sverige

Västmanland
Skåltjärnen, Västmanland, sjö i Nora kommun,

Värmland
Skåltjärnen, Värmland, sjö i Arvika kommun, 
Skåltjärnen (Eda socken, Värmland), sjö i Eda kommun, 
Skåltjärnen (Färnebo socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (15,2 ha)
Skåltjärnet, sjö i Arvika kommun,

Dalarna
Skåltjärnarna, sjö i Orsa kommun, 
Skåltjärnen, Dalarna, sjö i Mora kommun,

Hälsingland
Lill-Skåltjärnen, sjö i Härjedalens kommun, 
Lilla Skåltjärnen, sjö i Ovanåkers kommun, 
Skåltjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Skåltjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (9,09 ha)
Stor-Skåltjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun,  (13,4 ha)
Stora Skåltjärnen (Ovanåkers socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,  (9,25 ha)
Stora Skåltjärnen (Voxna socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,

Jämtland
Skåltjärnen (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun
Skåltjärnen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun, 
Lill-Skåltjärnen, Jämtland, sjö i Bergs kommun, 
Stor-Skåltjärnen, Jämtland, sjö i Bergs kommun,  (25,4 ha)
Skåltjärnarna (norra), sjö i Örnsköldsviks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn